Point Break kan avse:

 Point Break – actionfilm från 1991
 Point Break (2015) – remake av filmen Point Break från 1991